Machy (Aube)
Machy (Somme)